Hans Schlumpf ist der Name folgender Personen:

* Hans Schlumpf (Sammler) (1904–1989), Schweizer Textilproduzent und Automobilsammler
 Hans Peter Schlumpf (1953–2008), Schweizer Politiker
 Hans-Ulrich Schlumpf (* 1939), Schweizer Filmregisseur